Снукерный сезон 2020/2021 — профессиональныая серия турниров по снукеру, проводимый Всемирной ассоциацией профессионального бильярда и снукера (WPBSA) с 21 сентября 2020 года по 9 мая 2021 года.

Участники 

В этом сезоне в мэйн-туре участвовали 128 игроков. 64 перешли по результатам прошлого сезона (2019/2020). Также к ним добавились 35 игроков, получивших в прошлом сезоне двухлетнюю карту. Затем из годового рейтинга прошлого сезона были добавлены четверо лучших снукеристов из числа не прошедших квалификацию в Мэйн-тур. Ещё двое игроков отобрались через Challenge Tour, также двое прибыли из китайского тура CBSA, и ещё 12 мест достались победителям трёх турниров Qualifying School. Кроме того в Мэйн-тур попали двое игроков, не входящих в топ-64, которые прошли квалификацию на основной этап Чемпионата мира по снукеру 2020. Семь оставшихся мест в туре были выделены победителям международных любительских соревнований и получившим уайлд-кард.

Новички мэйн-тура

Календарь соревнований 
Календарь соревнований сезона 2020/21 включал в себя:
 15 турниров Мирового рейтинга — WR
 3 не рейтинговых турниров — NR
 1 турнир для сеньоров (игроки старше 40 лет) — WST

Расписание 
Ниже представлено полное расписание соревнований в течение года, включая всех победителей и финалистов турниров.

Примечания 

2021
2020 год в снукере
2021 год в снукере